Фо́ррест () — фамилия. Известные носители:

 Форрест, Айна (род. 1962) — канадская кёрлингистка на колясках, чемпионка зимних Паралимпийских игр 2010 и 2014.
 Форрест, Александр (1849—1901) — австралийский путешественник, мэр Перта.
 Форрест, Боб (род. 1961) — американский музыкант, создатель групп Thelonious Monster и The Bicycle Thief.
 Форрест, Вернон (1971—2009) — американский боксёр-профессионал.
 Форрест, Джеймс (род. 1991) — шотландский футболист.
 Форрест, Джон (1847—1918) — австралийский путешественник и государственный деятель.
 
 Форрест, Диандра (род. 1989) — афроамериканская модель-альбинос.
 Форрест, Натаниэль Бедфорд (1821—1877) — генерал Армии Конфедеративных Штатов Америки времён гражданской войны.
 
 Форрест, Тед (род. 1964) — американский профессиональный игрок в покер, в настоящее время проживающий в Лас-Вегасе, Невада.
 Форрест, Фредерик (род. 1936) — американский актёр.
 Форрест, Эдвин (1806—1872) — американский актёр.

См. также 
 Форест
 Форрест Гамп (значения)
 Форрест-Сити (Арканзас)
 Форрестер

Примечания